Habana má více významů:
 příjmení
 Bryan Gary Habana, jihoafrický mistr světa v ragby
 ostatní
 Arcidiecéze San Cristobal de la Habana, Kuba
Habana Abierta, Kubánské umělecké seskupení
Habana del Este, část kubánského města Havana
Habana (Queensland), pobřežní lokalita v Austrálii
La Habana, česky Havana, hlavní město Kuby
Leones del Habana (také El Habana) je kubánský basebalový tým
 Universidad de La Habana, česky Havanská univerzita, univerzita na Kubě
 ostatní podobné výrazy
 Habanero, odrůda papriky čínské (Capsicum chinense Jacquin)